

Anno 
 993 o 993 a.C.

Codici 
 993 (astronomia)  – codice che designa l'Osservatorio astronomico di Woolston Observatory, nella contea di Somerset, in Inghilterra

Matematica 
 993 – numero